Uáivušsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luusuansaari (ö i Norra Lappland), 
 Oaivvošsuolu, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar